Estación Central puede referirse a:

 Estación Central, una de las comunas de Santiago de Chile.
 Diversas Estaciones de ferrocarriles:
 Estación Central de Berlín, en Alemania.
 Estación Central de la línea Púrpura del Metro de Chicago.
 Estación Central de la línea Verde del Metro de Chicago.
 Estación Central de Buenos Aires, en Argentina, que operó entre 1872 y 1897.
 Estación Central de Colonia, en Alemania.
 Estación Central de Dresde, en Alemania.
 Estación Central de Fráncfort del Meno, en Alemania.
 Gare Centrale / Centraal Station, Estación Central de Bruselas en Bélgica.
 Estación Central de Ámsterdam, en los Países Bajos.
 Estación Central Alicante, en España.
 Estación Central de Santiago, en Chile.
 Estación Central, una estación del Metro de Santiago, en Chile.
 Estación Rosario Central, antigua estación de Rosario, Argentina.
 Estación Central de Zúrich, en Suiza.
 Estación Central del Metrorrey, Monterrey, México.
 Estación Central de Zagreb, en Croacia.
 Estación Central de Estocolmo, en Suecia.
 Estación Central de Oslo, en Noruega.
 Estación Central de Sídney, en Australia.
 Estación Central de Tiflis, en Georgia.
 Estación Central, antigua estación de Córdoba, España.
 Estación Central del Metro de Lima, Perú
 La Estación Central de buses del Metropolitano de Lima, Perú.
La película brasileña Central do Brasil.